Miejscowości w Polsce:
 Kazimierza Mała
 Kazimierza Wielka